Тэ́рон Дэ́вид Э́джертон (; , Беркенхед, Великобритания) — британский актер. Является лауреатом премии «Золотой глобус» и получил номинации на премию «Грэмми» и две кинопремии Британской киноакадемии.

Родившийся в Биркенхеде, Англия, Эджертон начал сниматься в возрасте 15 лет и окончил Королевскую академию драматического искусства в 2012 году. Он получил признание за главную роль рекрута-шпиона Гэри «Эггси» Анвина в комедийном боевике «Kingsman: Секретная служба» (2014) и его продолжении «Kingsman: Золотое кольцо» (2017). Он также снялся в нескольких биографических фильмах, сыграв военного офицера Эдварда Бриттейна в драме «Воспоминания о будущем» (2014), титулованного прыгуна с трамплина в спортивном фильме «Эдди "Орел"» (2016) и певца Элтона Джона в мюзикле «Рокетмен» (2019), последний из которых принес ему премия «Золотой Глобус» за лучшую мужскую роль в кино, мюзикле или комедии. В 2022 году Эджертон снялся в минисериале «Черная птица».

Ранняя жизнь 
Эджертон родился 10 ноября 1989 года в Биркенхеде, Мерсисайд. Его мать работала в социальной службе, в то время как его отец управлял отелем типа «постель и завтрак» недалеко от Ливерпуля; оба они уроженцы Ливерпуля. Хотя Эджертон родился в Англии, он считает себя валлийцем «до мозга костей» и свободно владеет как валлийским, так и английским языками. Его имя в переводе с валлийского означает «гром». У него есть две младшие сводные сестры.

Родители Эджертона развелись, когда ему было два года, и впоследствии он вместе с матерью переехал на валлийский остров Англси, где ходил в начальную школу. Затем семья переехала в Аберистуит, когда ему было 12 лет. Этот переезд принес ему одиночество из-за потери друзей детства. Он начал сниматься в возрасте 15 лет, что, по его словам, было «в такой же степени связано с попытками быть общительным и заводить друзей, как и с интересом к актерскому мастерству». Он учился в Королевской академии драматического искусства, которую окончил в 2012 году.

Карьера

Ранние работы и фильмы «Kingsman» (2012—2018) 

Эджертон сыграл в постановке пьесы «Последний из Османов» в Национальном театре в Лондоне в 2012 году. После появления в криминальном драматическом сериале «Льюис» в 2013 году он получил главную роль в фильме Мэттью Вона «Kingsman: Секретная служба», экранизации комикса Марка Миллара и Дэйва Гиббонса «Секретная служба». Он сыграл офицера британской армии Эдварда Бриттейна в биографической драме 2014 года «Воспоминания о будущем», получив номинацию на лучшего британского новичка на Лондонском кинофестивале BFI. «Kingsman: Секретная служба» был выпущен в 2015 году, получив весьма благоприятные отзывы, которые описали его как «веселый, стильный и подрывной», а также собрал в прокате более 400 миллионов долларов. В статье для TheWrap Джеймс Рокки описал Эджертона как «естественно харизматичного человека с умом за улыбкой» в роли Гэри «Эггси» Анвина, новобранца шпионской организации. Эджертон прославился благодаря этой роли. В том же году он снялся в криминальном фильме «Легенда».

На 69-й церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии в 2016 году Эджертон получил номинацию на премию BAFTA «Восходящая звезда». В том же году он сыграл прыгуна с трамплина Эдди «Орла» Эдвардса в одноименном биографическом спортивном фильме и озвучил Джонни, страстную гориллу, в анимационном музыкальном мультфильме «Зверопой». Эджертон повторил роль Эггси в фильме «Kingsman: Золотое кольцо», сиквеле «Kingsman: Секретная служба», вышедшем на экраны в следующем году. Это вызвало неоднозначную реакцию критиков. В 2018 году он снялся в криминальной драме «Клуб миллиардеров» и сыграл главного героя в приключенческом фильме «Робин Гуд: Начало». Оба фильма потерпели неудачу в коммерческом плане и у критиков. Позже Эджертон уточнил, что «Робин Гуд: Начало» был не тем фильмом, на создание которого он подписался, и что он «потерял свое видение». Он объяснял свое участие в «Клубе милиардеров» и «Робин Гуд: Начало» денежными причинами.

Признание (2019-настоящее время) 
Эджертон снялся в роли певца Элтона Джона в биографическом музыкальном фильме «Рокетмен». Он научился играть на пианино для этой роли и пел вживую в каждом дубле во время съемок. Фильм вышел в прокат в мае 2019 года, получив положительные отзывы, а актерское исполнение Тэрона заслужило похвалу. Энн Хорнадей из The Washington Post высказала мнение, что Эджертон «проявляет в этой роли уравновешивающую, исключительно харизматичную силу», в то время как Ричард Лоусон из Vanity Fair описал его образ как «тонкий и эмоционально интеллигентный, но в то же время раскованный, исполненный воодушевления и ловкости». Эджертон получил премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в кино, мюзикле или комедии за свое исполнение. Он также получил номинацию на премию Британской киноакадемии за лучшую мужскую роль в главной роли и номинацию на премию «Грэмми» за лучший сборник саундтреков для визуальных медиа за свою работу над саундтреком к фильму. В том же году Эджертон озвучил аудиокнигу-версию автобиографии Джона «Я», и они несколько раз выступали на сцене вместе.

Также в 2019 году Эджертон озвучил Муми-тролля в мультсериале «Долина муми-троллей» и Риан в фэнтезийном сериале «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления». Он повторил роль Джонни в фильме «Зверопой 2», который вышел в прокат в декабре 2021 года. Эджертон сыграл в пьесе Майка Бартлетта «Cock». Постановка, поставленная режиссером Марианной Эллиотт в театре Амбассадоров в Вест-Энде, ознаменовала его дебют в Вест-Энде. Пропустив выступления из-за обморока на сцене во время первого вечера выступлений в марте 2022 года и положительного результата теста на COVID-19 позже в том же месяце, Эджертон ушел по «личным причинам» в следующем месяце. Постановка «Cock» получила неоднозначный прием критиков, а выступление Эджертона получило высокую оценку. Арифа Акбар из The Guardian написала, что он «особенно трогателен в своем романтическом отчаянии».

Эджертон выступил исполнительным продюсером и сыграл американского наркоторговца Джимми Кина в минисериале «Черная птица», экранизации мемуаров Кина «С дьяволом». Премьера состоялась на Apple TV+ в июле 2022 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Королевской академии драматического искусства
Члены Национального молодёжного театра
Киноактёры Великобритании